Świda − wieś w rejonie czerniachowskim (Ukraina)

Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Świda − polski prawnik, ziemianin, poseł na Sejm
 Emil Świda − polski przemysłowiec, samorządowiec i działacz społeczny
 Hanna Świda-Ziemba − polska socjolożka, córka Witolda
 Józef Świda − polski żołnierz podziemia
 Witold Świda − polski prawnik
 Zofia Świda − polska prawniczka, córka Witolda

Przypisy